

Osoby o tym nazwisku 
 Alex Ross (ur. 1968) – amerykański krytyk muzyczny
 Diana Ross (ur. 1944) – amerykańska piosenkarka
 Edward Alsworth Ross (1866-1951) – amerykański socjolog, eugenik i kryminolog
 Henryk Ross (1910-1991) – fotograf żydowski dokumentalizujący życie w getcie Łódzkim
 Jacob Ross (?-1807) – gdański kupiec, holenderski dyplomata
 John Ross – różne osoby o tym imieniu i nazwisku
 Michael Ross (1959-2005) − amerykański seryjny morderca
 Tadeusz Ross (1938–2021) – polski aktor, satyryk, piosenkarz i polityk
 Ted Ross (1934-2002) – amerykański aktor
 Wiktor Ross (ur. 1949) – polski politolog, dyplomata
 Wilbur Ross (ur. 1937) – amerykański inwestor
 William Ross (1911-1988) – brytyjski polityk
 William Ross (ur. 1948) –  muzyk, autor muzyki filmowej
 William David Ross (1877-1971) –  szkocki etyk, intuicjonista

Geografia

Wielka Brytania 
 Ross – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Ross-on-Wye – miasto w Anglii, w Herefordshire
 Ross (Ross-shire) – hrabstwo historyczne w Szkocji

Australia 
 Ross – miejscowość na Tasmanii

Nowa Zelandia 
 Ross – miejscowość w regionie West Coast

Stany Zjednoczone 
Miejscowości:
 Ross – w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Ross – w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Ross – w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Ross – w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
 Ross – w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest

Gminy:
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Ross (ang. Ross Township) – w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Ross (ang. Ross Town) – w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest

Hrabstwa:
 hrabstwo Ross (ang. Ross County) – w stanie Ohio

Inne 
 Zamek Ross – zamek w Irlandii w hrabstwie Kerry
 Ross – nazwisko
 Ross – imię
 Ross – album muzyczny Diany Ross